Orasema — род паразитических наездников семейства  подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые. Более 60 видов. Паразитоиды личинок и куколок муравьев.

Распространение 
Главным образом, в тропиках Южной Америки, несколько видов встречаются в Северной Америке.

Описание 
Мелкие хальцидоидные наездники. Паразитоиды личинок и куколок муравьев Myrmicinae: Pheidole, Solenopsis, Temnothorax, Tetramorium и Wasmannia.

Систематика 
Описано более 60 видов. Таксон был выделен в 1884 году английским энтомологом Питером Камеруном (Peter Cameron). До 2017 года род принимался в широком объёме, после чего из него были выделены новые рода на основании видовых групп Australosema gen. n., Cymosema gen. n., Hayatosema gen. n., Ibitya gen. n., Ivieosema gen. n., Leiosema gen. n., Matantas gen. n., Zuparka gen. n. В итоге все они из Старого Света, а новый объём для Orasema указывает его только для Нового Света. Рода Indosema, Timioderus и Orasemorpha рассматриваются сестринскими к Orasema.

 Orasema aenea Gahan, 1940
 Orasema alvarengai  Burks, Mottern and Heraty, 2015
 Orasema argentina Gemignani, 1933
 Orasema arimbome  Dominguez, Burks and Heraty, 2018
 Orasema assectator Kerrich, 1963
 Orasema aureoviridis Gahan, 1940
 Orasema bakeri Gahan, 1940
 Orasema beameri Gahan, 1940
 Orasema bouceki Heraty, 1994
 Orasema brasiliensis (Brèthes, 1927)
 Orasema caesariata  Burks, Mottern and Heraty, 2015
 Orasema cameroni Howard, 1897
 Orasema cancellata  Herreid and Heraty, 2017
 Orasema carchi  Heraty, Burks and Dominguez, 2018
 Orasema chunpi  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema cockerelli Gahan, 1940
 Orasema coloradensis Wheeler, 1907
 Orasema communis Risbec, 1952
 Orasema costaricensis Wheeler & Wheeler, 1937
 Orasema delhiensis Narendran & Girish Kumar, 2005
 Orasema cozamalotl  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema delicatula (Walker, 1862)
 Orasema deltae Gemignani, 1937
 Orasema difrancoae  Herreid and Heraty, 2017
 Orasema erwini  Burks, Mottern and Heraty, 2015
 Orasema evansi  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema festiva (Fabricius, 1804)
 Orasema fraudulenta (Reichensperger, 1913)
 Orasema freychei (Gemignani, 1933)
 Orasema gemignanii De Santis, 1967
 Orasema glabra Heraty, 1994
 Orasema hyarimai  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema initiator Kerrich, 1963
 Orasema ishii Heraty, 1994
 Orasema kaspi  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema koghisiana Heraty, 1994
 Orasema kulli  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema llanthu  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema llika  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema mati  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema minuta Ashmead, 1888
 Orasema minutissima Howard, 1894
 Orasema monomoria Heraty, 2000
 Orasema neomexicana Gahan, 1940
 Orasema nigra Heraty, 1994
 Orasema nirupama Girish Kumar & Narendran, 2007
 Orasema nyamo  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema occidentalis Ashmead, 1892
 Orasema pireta Heraty, 1993
 Orasema pirka  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema pisi  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema promecea Heraty, 1994
 Orasema qillu  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema qincha  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema quadrimaculata  Herreid and Heraty, 2017
 Orasema rapo (Walker, 1839)
 Orasema reburra  Burks, Mottern and Heraty, 2015
 Orasema rikra  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema robertsoni Gahan, 1940
 Orasema rugulosa Heraty, 1994
 Orasema salebrosa Heraty, 1993
 Orasema seyrigi Risbec, 1952
 Orasema simplex Heraty, 1993
 Orasema simulatrix Gahan, 1940
 Orasema sixaolae Wheeler & Wheeler, 1937
 Orasema smithi Howard, 1897
 Orasema stramineipes Cameron, 1884
 Orasema striatosoma Heraty, 1994
 Orasema susanae Gemignani, 1947
 Orasema synempora Heraty, 1994
 Orasema taii  Chien and Heraty, 2018
 Orasema taku  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema tapi  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema texana Gahan, 1940
 Orasema tolteca Mann, 1914
 Orasema torrensi  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema uichancoi (Ishii, 1932)
 Orasema valgius (Walker, 1839)
 Orasema vianai Gemignani, 1937
 Orasema violacea Ashmead, 1888
 Orasema viridis Ashmead, 1895
 Orasema wayqecha  Herreid and Heraty, 2017
 Orasema wheeleri Wheeler, 1907
 Orasema woolleyi  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema worcesteri (Girault, 1913)
 Orasema xanthopus (Cameron, 1909)
 Orasema yaax  Burks, Heraty and Dominguez, 2018
 Orasema zahni  Herreid and Heraty, 2017

Дополнения 
 Orasema janzeni, Orasema lasallei, Orasema longinoi, Orasema masneri, Orasema peckorum, Orasema vasquezi Heraty & Baker, 2020
 В 2020 году проведена ревизия рода Нового Света, описано ещё 22 новых вида и выделено 16 видовых групп: Orasema coloradensis group (4 вида: O. coloradensis Wheeler, O. iridescens n. sp., O. scaura n. sp., и O. violacea Ashmead), Orasema bakeri group (6 видов: O. bablyi n. sp., O. bakeri Gahan, O. dubitata n. sp., O. polymyrmex n. sp., O. taii Chien & Heraty, и O. texana Gahan), Orasema tolteca group (2 вида: O. castilloae n. sp. и O. tolteca Mann), Orasema sixaolae group (4 вида: O. brachycephala n. sp., O. nebula n. sp., O. sixaolae Wheeler & Wheeler, и O. tinalandia n. sp.), Orasema acuminata group (2 вида: O. acuminata n. sp. и O. cerulea n. sp.), Orasema peraltai group (2 вида: O. chrysozona n. sp. и O. peraltai n. sp.), Orasema johnsoni group (2 вида: O. johnsoni n. sp. и O. spyrogaster n. sp.), Orasema heacoxi group (2 вида: O. heacoxi n. sp. и O. masonicki n. sp.). Без группы: O. brasiliensis (Bréthes), O. cirrhocnemis n. sp., O. monstrosa n. sp., O. mutata n. sp., O. psarops n. sp., и O. roppai n. sp..

Примечания

Литература 
 Burks R. A., Mottern, J.L. & Heraty, J.M. 2015: Revision of the Orasema festiva species group (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eucharitidae). Zootaxa 3972(4): 521—534. DOI: 10.11646/zootaxa.3972.4.4. (PDF)

Ссылки 
Orasema wasps of Africa and Madagascar .  WaspWeb 
 Kapala Cameron, 1884 (taxapad.com)
 Eucharitidae
 Universal Chalcidoidea Database
 UC Riverside Eucharitid Page
 
 

Orasema
Роды перепончатокрылых
Паразиты муравьёв